Смерч, торнадо — атмосферне явище, що являє собою стрімкий лійкоподібний вихор.

Кораблі 
 Двобаштовий броненосний човен «Смерч» — один з перших броненосців Російського Імператорського флоту.
 «Смерч» — сторожовий корабель типу «Ураган», 1930–1948.

Техніка 
 РСЗВ «Смерч» — реактивна система залпового вогню.
 «Смерч» («Ураган-5Б-80») — РЛС для літака Ту-28.
 «Смерч» — авіаційний радіоприціл РП-С.
 «Смерч» — реактивна бомбометнальна установка РБУ-1000,-2500,-6000.
 «Смерч» — воднево-кисневий розгінний блок 14С40 (проект).
 «Торнадо-Г» — російська модернізована реактивна система залпового вогню.

Фільми 
 «Смерч» — американська комедія 1989 року
 «Смерч» — американський фільм 1996 року